Sender Tuttlingen bezeichnet folgende Sender
 Sender Tuttlingen (Honberg)
 Sender Tuttlingen (Witthohsteige)